Пиани́но:
 Пианино — струнно-клавишный музыкальный инструмент.
 «Пианино» — кинофильм режиссёра и сценариста Джейн Кэмпион.